Копршива () — чешская фамилия. Известные носители:

 Копршива, Давид (род. 1979) — чешский гребец.
 Копршива, Вацлав Ян (1708—1789) — чешский композитор.
 Копршива, Ладислав (1897—1971) — министр национальной безопасности Чехословакии в 1950—1952.
 Копршива, Франтишек (1892 — ?) — чешский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.